Az OFK Titograd Podgorica egy profi labdarúgóklub, amelynek székhelye montenegrói Podgorica. 1950-ben alakult és a montenegrói első osztályban szerepel. Korábban FK Mladost Podgorica néven szerepelt.

Kronológia 

{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Szezon
! Név
! Liga
! Helyezés
|-
|1954-55
|Mladost Titograd
|bgcolor=grey|3
|2
|-
|1955-56
|Mladost Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|6
|-
|1956-57
|Mladost Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|4
|-
|1957-58
|Mladost Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|7
|-
|1958-59
|Mladost Titograd
|bgcolor=grey|3
|1
|-
|1959-60
|Mladost Titograd
|bgcolor=grey|3
|16
|-
|1960-61
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|1
|-
|1961-62
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|1
|-
|1962-63
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|9
|-
|1963-64
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|1
|-
|1964-65
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|2
|-
|1965-66
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|2
|-
|1966-67
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|1
|-
|1967-68
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|1
|-
|1968-69
|OFK Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|7
|-
|1969-70
|OFK Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|7
|-
|1970-71
|OFK Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|9
|-
|1971-72
|OFK Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|5
|-
|1972-73
|OFK Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|8
|-
|1973-74
|OFK Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|16
|-
|1974-75
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|1
|-
|1975-76
|OFK Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|18
|-
|1976-77
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|2
|-
|1977-78
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|3
|-
|1978-79
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|1
|-
|1979-80
|OFK Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|13
|-
|1980-81
|OFK Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|12
|-
|1981-82
|OFK Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|14
|-
|1982-83
|OFK Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|17
|-
|1983-84
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|1
|-
|1984-85
|OFK Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|16
|-
|1985-86
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|3
|-
|1986-87
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|1
|-
|1987-88
|OFK Titograd
|bgcolor=#98bb98|2
|16
|-
|1988-89
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|13
|-
|1989-90
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|17
|-
|1990-91
|OFK Titograd
|bgcolor=grey|3
|2
|-
|1991-92
|Mladost Podgorica
|bgcolor=grey|3
|5
|-
|1992-93
|Mladost Podgorica
|bgcolor=grey|3
|5
|-
|1993-94
|Mladost Podgorica
|bgcolor=grey|3
|4
|-
|1994-95
|Mladost Podgorica
|bgcolor=grey|3
|2
|-
|1995-96
|Mladost Podgorica
|bgcolor=grey|3
|3
|-
|1996-97
|Mladost Podgorica
|bgcolor=#98bb98|2
|8
|-
|1997-98
|Mladost Podgorica
|bgcolor=#98bb98|2
|14
|-
|1998-99
|Mladost Podgorica
|bgcolor=grey|3
|1
|-
|1999-00
|Mladost Podgorica
|bgcolor=#98bb98|2
|11
|-
|2000-01
|Mladost Podgorica
|bgcolor=#98bb98|2
|4
|-
|2001-02
|Mladost Podgorica
|bgcolor=#98bb98|2
|4
|}

Európa-liga

 vendégként lőtt több góllal továbbjutott

Montenegrói labdarúgócsapatok
1950-ben alapított labdarúgócsapatok